Entscheidungsverfahren hat folgende Bedeutungen:

 Verfahren der Informationsgewinnung und -verarbeitung, siehe Entscheidungsverfahren
 Verfahren im Sinn der Logik und Informatik, siehe Entscheidbar
 Instrument der mathematischen Statistik, siehe Allgemeiner Test